Сага о Стурлунгах () — компиляция «саг о недавних событиях», составленная в Исландии около 1300 года. Её смысловым ядром является «Сага об Исландцах».

Значение 
Сага о Стурлунгах отличается от других компиляций саг тем, что включённые в её состав тексты являются всеобъемлющим описанием истории Исландии в период, непосредственно предшествовавший времени составления (1110—1274 гг.). Её составитель старался создать из разнородных произведений логически и хронологически связное повествование, чтобы показать предысторию подчинения Исландии норвежской короне. Только в составе Саги о Стурлунгах до нас дошли многие произведения исландской литературы, характеризующиеся высокой степенью исторической достоверности и выдающимися литературными достоинствами.

Личность составителя 
Составителем Саги о Стурлунгах, вероятно, был лагман Торд сын Нарви с Перевала [из Ущелья] (Þórðr Narfason á Skarði, ум. в 1308 году). Впервые это предположение было высказано в 1878 году Гвюдбрандюром Вигфуссоном и с тех пор не оспаривалось. Иногда делается уточнение, что составителем мог быть брат Торда Торлак, но последний умер пятью годами раньше (в 1303 году) и надолго покидал Исландию именно в те годы, когда, вероятно, составлялась Сага.

История текста 
Сага о Стурлунгах сохранилась в двух редакциях XIV века (обе имеют значительные лакуны) — «Книга Крюкового фьорда» (Króksfjarðarbók, AM 122 a fol, ок. 1350—1370) и «Книга Фьорда дымов» (Reykjafjarðarbók, AM 122 b fol, ок. 1375—1400) — и в ряде бумажных списков XVII века, сделанных с копии «Книги Фьорда дымов». Есть предположение, что составители обеих редакций могли как сокращать текст Саги, так и добавлять в неё другие тексты, в том числе и собственного сочинения.

Первое издание Саги увидело свет в 1817—1820 гг. в Копенгагене под названием «Сага о Стурлунгах, или Большая Сага об Исландцах».

Содержание 
 Прядь о Гейрмунде Адская Кожа (Geirmundar þáttr heljarskinns)
 Сага о Торгильсе и Хавлиди (Þorgils saga ok Hafliða)
 Генеалогии (Ættartölur)
 Прядь о Людях из Ястребиной Долины (Haukdæla þáttr)
 Сага о Стурле [Старом] (Sturlu saga)
 Пролог (Formáli)
 Сага о священнике Гудмунде [сыне Ари] Добром (Prestsaga Guðmundar goða)
 Сага о Гудмунде Достойном (Guðmundar saga dýra)
 Сага о Хравне сыне Свейнбьёрна (Hrafns saga Sveinbjarnarsonar)
 Сага об Исландцах (Íslendinga saga)
 Сага о Торде Какали (Þorðar saga kakala)
 Сага о Людях со Свиной Горы (Svínfellinga saga)
 Сага о Торгильсе Заячья Губа (Þorgils saga skarða)
 Прядь о Стурле (Sturlu þáttr)
 Сага об Ароне сыне Хьёрлейва (Arons saga)
 Отрывки (Smákaflar og brot)

Переводы на русский язык 
На данный момент (октябрь 2018 г.) на русский язык переведены:

Прядь о Гейрмунде Адская Кожа (пер. В. Ю. Барышникова в кн.: CURSOR MUNDI: Человек Античности, Средневековья и Возрождения. Вып. 1. Иваново, 2008. С. 145—168);

Сага о Гудмунде Достойном (пер. И. В. Свердлова в кн.: Дж. Л. Байок. Исландия эпохи викингов. М., 2012. С. 607—680, прим. с. 757—764);

Сага об Исландцах (пер. А. В. Циммерлинга в кн.: Стурла Тордарсон. Сага об исландцах / Пер. с древнеисландского языка, общая редакция и комментарии А. В. Циммерлинга. Спб., 2007. 512 с. — в этой книге был анонсирован выпуск всех текстов, входящих в Сагу о Стурлунгах, в семи томах, но эта книжная серия всё ещё не увидела свет);

Сага об Ароне сыне Хьёрлейва (пер. А. В. Циммерлинга в кн.: Исландские саги / Пер. прозаич. текста с древнеисл., общ. ред и коммент. А. В. Циммерлинга; стихи в пер. А. В. Циммерлинга и С. Ю. Агишева / Под ред. С. Ю. Агишева, А. В. Бусыгина, В. В. Рыбакова. Т. 2. М., 2004. С. 246—286, прим. с. 369—427).

Примечания 

Исландские саги